Poniżej znajduje się lista odcinków serialu telewizyjnego Wynonna Earp – emitowanego przez amerykańską stację telewizyjną  SyFy od 1 kwietnia 2016 roku. W Polsce serial nie był emitowany.

Sezon 1 (2016)

Sezon 2 (2017)

Sezon 3 (2018)

Przypisy 

Wynonna Earp